Ai confini della Terra (To the Ends of the Earth) – trilogia di William Golding
 Ai confini della Terra (The Ends of Earth) – romanzo di Lucius Shepard del 1989